Der Europe Top 16 Cup 2021 im Tischtennis fand am 18. und 19. September 2021 im griechischen Thessaloniki statt. Gold ging an Patrick Franziska und Nina Mittelham.

Qualifikation 
Qualifiziert waren die amtierenden Einzel-Europameister Timo Boll und Petrissa Solja, außerdem die in der Weltrangliste von Woche 30 2021 bestplatzierten 14 europäischen Spieler und Spielerinnen (ohne Berücksichtigung der Europameister und von Spielern, die nicht zu den besten zwei des jeweiligen Verbands gehören oder keine Spielberechtigung für Weltturniere haben). Da bei Männern und Frauen unter diesen 15 Spielern kein Spieler des Gastgebers Griechenland war, durfte dieser je einen weiteren Teilnehmer benennen, ansonsten wäre der letzte Platz ebenfalls über die Weltrangliste vergeben worden.

Modus 
Die Teilnehmer spielten von Anfang an im K.-o.-System. Anders als in den Vorjahren trugen die Halbfinalverlierer kein Spiel um Platz 3 aus.

Teilnehmer 
Die erste Spalte gibt die Abschlussplatzierung an, die Spalten „WRL“ und „ERL“ die für die Setzung relevante Welt- bzw. Europaranglistenposition von Woche 30 2021.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Der Europe Top 16 Cup 2021 auf der Website der ETTU (abgerufen am 19. September 2021)

Einzelnachweise 

Tischtenniswettbewerb in Griechenland
Tischtennisveranstaltung 2021
Sportveranstaltung in Thessaloniki